Jacques Krynen (1952), historien du droit français
 Jean-Dominique Krynen (1958), compositeur et musicologue français